Transgresión (también, trasgresión), en cuanto quebrantamiento de un precepto, ley o estatuto, puede referirse a:

 El pecado; en religión, el quebrantamiento de un precepto moral.

Asimismo, en cuanto superación de un obstáculo, puede hacer referencia a:

 La transgresión marina, proceso geológico de ocupación marina del continente por elevación del nivel oceánico o descenso de las tierras emergidas.

Enlaces externos